Мун Гън Йон (, правопис по системата на Маккюн-Райшауер Moon Geun-young) е южнокорейска актриса. Родена е на 6 май 1987 в град Куанджу. Наречена е „Родната малка сестричка“ след като зарочва кариерата си на 10-годиша възраст. Става известна с ролята на младата Eun-suh в популярния ТВ сериал Autumn in My Heart (2000), следвайки ролята ̀ на Су Ми в добре приетия хорър филм Приказка за Две Сестри (2003) (A Tale of Two Sisters). Мун затвърждава звездния си статус с оглававащите бокс-офис хитове Моята Малка Булка (2004) (My Little Bride) и Невинни Стъпки (2005) (Innocent Steps). През 2008 тя става и най-младия победител на наградите „Десанг“ за участието си в историческата драма Художникът на Ветровете (2008) (Painter of the Wind).

Филмография

Телевизионни сериали

Други появи и участия

Външни препратки 
 

Южнокорейски актьори и актриси
Родени в Куанджу